Val je lahko:
 vodni val, pojav na vodi
 vodnemu valu podoben pojav: zvočni val, potresni val, radijski val, ...
 poimenovanje za umetnostno smer določenega časa, npr. novi val, novi nemški val, ...
 Val, moško ime
 okrajšava za aminokislino valin.